Joachim Murat
 Murat, Allier
 Murat, Cantal
 Murat-le-Quaire
 Murat-Orsennes
 Murat-sur-Vèbre
 Bourg-Murat
 Chastel-sur-Murat
 Gourdon-Murat
 Labastide-Murat
 Saint-Marcel-en-Murat
 Saint-Priest-en-Murat